Békési ist der Familienname folgender Personen:
 Ilona Békési (* 1953), ungarische Turnerin
 Sándor Békési (1928–1994), ungarischer Turner